Christian Kruse ist der Name folgender Personen:

* Christian Kruse (Historiker) (1753–1827), deutscher Historiker und Pädagoge 
 Christian Kruse (Kaufmann) (1818–1898), Vorsteher des Kieler Stadtverordnetenkollegiums, Ehrenbürger Kiels
 Christian Kruse (Künstler) (1876–1953), schwedischer Künstler 

Siehe auch:
 Johann Christian Kruse (1818–1898), deutscher Politiker